Antonio Gerardi (1968-), animateur de radio et acteur italien ;
 Francesca Gerardi (1984-), femme politique italienne ;
 Giulio Gerardi (1912-2001), fondeur italien ;
 Hillary Gerardi (1986-), athlète américaine spécialiste du skyrunning ;
 Juan José Gerardi Conedera (1922-1998), évêque guatémaltèque ;
 Roberto Gerardi (1919-1995), directeur de la photographie italien ;
 Sheyene Gerardi, actrice, mannequin, animatrice de télévision et philanthrope vénézuélienne.